Finale Kupa pobjednika kupova 1980. je nogometna utakmica koja se je igrala između španjolske Valencije i engleskog Arsenala. Susret je održan na stadionu Heysel u Bruxellesu, Belgija. Valencia je slavila na jedanaesterce ukupnim rezultatom 5-4.

Susret

Vanjske poveznice 
Rezultati Kupa pobjednika kupova

Europska klupska nogometna natjecanja
Susreti Valencije C.F.
Nogometne utakmice u Belgiji
Kup pobjednika kupova 1980.